Papež Pavel III. (rojen kot Alessandro Farnese), italijanski kardinal, škof in papež, * 29. februar 1468, Canino (Lacij, Papeška država; danes: Italija), † 10. november 1549, Rim (Papeška država; danes: Italija).

Papež Pavel III. je bil papež med letoma 1534 in 1549.

Življenjepis

Burna mladost 
Tretjerojenec Alessandro – pred njim sta se rodila še Angelo in Girolama, po njem pa Beatrice in Giulia – se je rodil 28. februarja 1468 v Caninu – družinskem posestvu na Viterbskem (danes: Italija) - Pierluigiju di Ranuccio Farneseju in Giovanelli Caetani, hčerki Onorata Caetanija, vojvoda Sermonetskega. Pogonska prvina v farnezijanski uveljavitvi prihodnjega papeža je bil dedek; po materini strani pa je bila še krepkejša spodbuda njen daljni sorodnik Bonifacij VIII.. 
Mati je namreč izhajala iz starodavne plemiške rodovine Caetani, ki je dala Cerkvi papeža Bonifacija VIII. in šest kardinalov. 
Oče je izhajal iz srednje premožne plemiške rodbine rodom iz severnega Lacija. Njegova rodbina Farnese je bila vojaško usmerjena: Ranuccio je bil sposoben najemnik, vojščak pa je bil tudi Pierluigi; ni čuda, da so poslali k vojakom tudi Angela, svojega prvorojenca. Najbrž je bil enako primeren za vojaški stan tudi prihodnji papež, kar se da razumno sklepati iz njegove zgodnje strasti do lova in konj; takoj pa je odločila družinska strategija, ki jo je zastopala odločna in svojevoljna mati, da bo nastopil cerkveno kariero; tovrstni namigi so prihajali zlasti od materinega strica, apostolskega protonotarja Jakoba Caetanija. Na to službo se je skrbno pripravljal s temeljito humanistično izobrazba, ki ga bo zaznamovala tudi kot papeža: pisal bo dovršena pisma v latinščini, razvedrilo bo iskal v pisanju pesmi v grščini; ščitil bo pisatelje, mimogrede bo pripravil antični ikonografski seznam poganske mitologije, osvojil si bo uporabo klasičnih rekov. V študiju je uspešno napredoval, kar nam kaže papeško pismo (breve) z dne 4. februarja 1482, ki ga imenuje “magister”, a podpisal se je kot apostolski pisar – kar je pomenilo zanesljiv vstop v svet rimske kurije. 
Ta uspešen vzpon je preprečil spor med Inocencom VIII. in Ferdinandom Neapeljskim, ki v svoj vrtinec sicer ni potegnil njegovega preudarnega očeta Pierluigija, ampak njegovega bojevitega brata Angela in sicer na protipapeški strani. Kmalu po tem je papež dal zapreti Aleksandra v Angelski grad – po nekaterih zaradi ponaredbe neke papeške listine, po drugih sicer malo verjetnih obtožbah pa naj bi mladenič hotel zastrupiti svojo mater in nečaka; pojavile so se pa še druge čenče. Gotovo je le to, da je fant nekaj časa odsedel v zaporu, potem pa se mu je posrečilo pobegniti med cerkvenimi telovskimi slovestnostmi 25. maja 1486; iz ječe so ga spustili po vrvi v košari, ko straža ni bila tako pazljiva. Imel je srečo, da ga je sprejel njegov stric Paolo Margani, mož materine sestre Jacopelle Caetani; ker se v Papeški državi ni čutil varnega, se je 1. julija podal v Firence. Tam ga je sprejela njegova sestra Girolama, ki se je že 1483 poročila za Lorenzovega prijatelja Puccija Pucci. Lorenzo Veličastni se je zanj odločno potegnil; 21. septembra je napisal papežu prošnjo, naj ga sprejme nazaj za apostolskega pisarja. V Florenci se je pri Demetriju Halkokondylu  izpopolnjeval v grščini. Lorenzo se je zanj ponovno zavzel prek svojega veleposlanika v Rimu Lanfredinija 4. in 10. aprila 1489 ter priporočil Aleksandra papežu, češ da je "persona docta et molto gentile", izurjen v "lettere greche", in torej "doctissimus", ter da se odlikuje "exemplo di buona et laudabile vita".

Kardinal in duhovnik 
20. septembra 1493, pri 25. letih, ga je imenoval za kardinala Aleksander VI...

Leta 1499 je postal škof Montefiasconeja, 28. marca 1509 škof Parme in 15. junija 1519 škof Frascatija. 26. junija 1519 je prejel duhovniško posvečenje, a 2. julija istega leta škofovsko posvečenje.
 
9. decembra 1523 je postal škof Palestrine, 29. decembra 1523 škof Sabine, 20. maja 1524 škof Porta in 15. junija 1524 škof Ostije ter dekan kardinalskega zbora .

Papež 

[[File:Tizian 068.jpg|thumb|180px|Pavel III. z nečakomakardinalom Alessandrom in vojvodom Ottavijom 1546., olje na platnu, 210 × 176 cm, Neapelj; naslikal Tizian]] 

13. oktobra 1534 je bil izvoljen za papeža, kronan in ustoličen pa je bil 3. novembra istega leta.

Sklic Tridentinskega koncila 
Pavel III. se je takoj po izvolitvi resno lotil uresničevanja načrtov za cerkveno obnovo. V nasprotju s svojim predhodnikom Klemenom VII. – ki se je na vse kriplje uspešno izmikal sklicanju vesoljnega cerkvenega zbora – je Pavel ustregel splošni želji tako vernih katoličanov kot tudi že skoraj ločenih protestantov, zlasti pa cesarja Karla V. po sklicanju ekumenskega koncila. Najprej se je namenil sklicati koncil v Mantovo, potem v Vicenzo, končno pa je sprejel cesarjev predlog in sklical koncil v Trento, mesto, ki je bilo še na tleh Svetorimsko-nemškega cesarstva, obenem pa blizu tudi Rimu. Težave so se pa grmadile ena na drugo: izbruhnila je vojna med Francijo in Nemčijo, Henrik VIII. je odtrgal od katoliške Cerkve Anglijo, a začetno navdušenje nemških protestantov za koncil se je ohladilo. Omeniti je namreč treba, da so si oni predstavljali koncil drugače, čisto demokratično: brez hierarhije, tj. papeža in kardinalov, pač pa ob enakopravnem sodelovanju laikov. 
Udeležba pri tako pomembnem srečanju je bila dokaj pičla; večino udeležencev so sestavljali italijanski in španski škofje in kardinali ter redovni predstojniki. Po številnih zapletih se je koncil 13. decembra 1545 končno le začel. Predsedovali so mu papeževi legati kardinali Del Monte, Cervini in Pole, ki so bili stalno povezani z Rimom, od koder so dobivali navodila za delo koncila. Cesar je želel, da bi najprej razpravljali o obnovitvenih vprašanjih, protestantje pa so v prvo vrsto postavljali zahtevo po opredelitvi cerkvenega nauka in zlasti opravičenja. Papež in koncilski očetje so se odločili za sporazumno rešitev in tako so na koncilu vzporedno razpravljali o dogmatičnih in o reformnih vprašanjih. Poleg škofov so odmevno sodelovali številni znani teologi dominikanci, frančiškani, kapucini in jezuiti. 
V začetnem obdobju prvega zasedanja 1545-1547 je tridentinski koncil določil kanon svetopisemskih knjig; obenem je potrdil pomen apostolskega oziroma ustnega izročila, ki so ga protestanti zavračali. Kot avtentično svetopisemsko besedilo je priznal vulgato , kot merilo njene razlage pa mnenje cerkvenih očetov in razsodbo cerkvenega učiteljstva. Izdal je dokumente, ki so razpravljali o izvirnem grehu in opravičenju, o zakramentih na splošno in še posebej o krstu in birmi. Koncil je sprejel prenovitvene odloke, ki so zahtevali dosledno vzgojo duhovniških kandidatov v semeniščih in bogoslovjih, kjer je bil temelj študij svetega pisma; dušnim pastirjem je naložil redno pridiganje ob nedeljah in praznikih, škofom pa ukazal, da morajo bivati v svojih škofijah in da ne morejo uživati več nadarbin hkrati. 
Spomladi 1547 je Pavel III. zaradi kužne epidemije – pa tudi, da bi se izognil cesarskemu vmešavanju – koncil prenesel v Bologno, s čimer pa se cesar ni strinjal; papež Pavel III. je delo koncila začasno prekinil.

Pokrovitelj umetnikov 
Papež Pavel III. je bil eden največjih mecenov renesančnih umetnikov. V zelo dobrih odnosih je bil z Michelangelom, ki je po njegovem naročilu in z njegovo podporo poslikal v Sikstinski kapeli steno nad oltarjem s svojo nesmrtno Poslednjo sodbo.

Borec zoper suženjstvo 
Papež Pavel III. je bil eden najodločnejših bojevnikov zoper suženjstvo v celotni človeški zgodovini. Glede tega je izdal več podobnih si pisem in bul. Najbolj znana je glede tega bula Sublimis Deus.

Dela

Bule in pisma 

Papeške potrditve
 Regimini militantis Ecclesiae je bula z dne 27. septembra 1540, s katero je papež Pavel III. potrdil jezuite oziroma Družbo Jezusovo. Njihovo število je omejil papež na 60 članov.
 Z bulo Injunctum nobis z dne 14. marca 1543 pa je dal jezuitom proste roke za sprejemanje neomejenega števila članov.
 15. januarja 1535 je z bulo Debitum pastoralis potrdil ženski zavod »Reda regularnih klerikov svetega Pavla« (znani kot barnabiti), da se preuredi v samostan. Moški zavod je potrdil že njegov predhodnik Klemen VII.. 
 28. oktobra 1538 je z bulo In apostolatus culmine papež Pavel III. osnoval Univerzo v Santo Domingo (Španski otoki) v dominikanskem zavodu.
 29 novembra 1543 je z bulo Pastoralis officii cura papež barnabite izvzel izpod škofovske sodnosti (=jurisdikcije). 
 30. novembra 1539 je potrdil bratovščino »Corpus Christi« (»Kristusovo telo«). To je bila prva bratovščina s tem nazivom.
 1540 je potrdil pravila »regularnih klerikov iz Somaske« (imenovanih »somaskanci«).
 9. junija 1544 je potrdil z bulo Regimini Universalis pravila uršulink.

Bogoslužne določbe 
 1535 je odobril objavo brevirja kardinala Francisco de los Ángeles Quiñones.
 Coenae Domini bula z dne 13. aprila 1536, na Veliki četrtek; v njej je obsodil 17 zmot, ki jim sledi izobčenje. Med drugim je zagrozil z izobčenjem heretikom; potem trdovratnežem, ki se ne bi držali svetega miru, ali sodelovali pri turnirjih - dvobojih. Bolj znano bulo z istim imenom je objavil Pij V. 1567.

Krščanska etika in nravnost
 V Ameriki so frančiškanski misijonarji krščevali domorodce, ne da bi jim prej oznanjali evagelij. Pavel III. je objavil pod imenom Pastorale officium – pismo zoper suženjstvo z dne 29. maja 1537 .
 apostolsko pismo Altitudo divini consilii z dne 1. junija 1537, s katerim je obsodil trgovino s sužnji. V isti listini je spodbudil frančiškane, ki so prvi prispeli v dežele Novega sveta, ki si jih je pravkar podredilo Špansko kraljestvo, naj na preprost način krščujejo Indijance.
 Veritas ipsa – pismo zoper suženjstvo z dne 2. junija 1537; vsebino obojega povzema bula: 
 Sublimis Deus (Veličastni Bog) z dne 9. junija 1537. V njej obsoja odvajanje v sužnost domorodcev. Pavel III. je s svojo apostolsko oblastjo dokončal številne razprave, ki so jih vodili po evropskih univerzah glede narave prebivalcev Novega sveta: ali jih je treba smatrati za »višje živali« ali »nižje ljudi«? Pontifik je jasno poudaril, da so oni »ljudje kot vsi drugi. Zato jih nikakor ni dovoljeno oropati njihove svobode ali premoženja, četudi bi bili zunaj vere v Jezusa Kristusa.« Zato »v moči naše apostolske oblasti razglašamo, da se omenjeni Indijanci in drugi narodi, ki jih bodo morda odkrili, morajo spreobrniti na krščanstvo po pridigovanju Božje besede in po zgledu primernega življenja.« 
 16 februarja 1543 je z bulo Divina summaque papež ustanovil družbo Compagnia di Santa Maria della Grazia za reševanje prostitutk oziroma hotnic, ki so jih zbirali v hišo svete Marte.
Z bulo izdano v Rimu pri sv. Petru dne 14. januarja 1537 je potrdil podelitev vesoljne odveze svojemu naravnemu sinu Pierluigiju II. Farneseju, parmskemui vojvodu (1503-1547).

Določbe glede Judov
 12. maja 1540 je podpisal bulo Licet iudaei o Judih;
 z apostolskim pismo Cupientes iudaeos iz leta 1542 je dovolil spreobrnjencem z judovstva ohraniti svoje premoženje in očetovsko dediščino;
 Z bulo Illius qui pro Dominici je odobril osnivanje zavodske ustanove za spreobrnjene katehumene.

Smrt in spomin 
[[File:S. Peter, Rome, Italy. (2830835909).jpg|thumb|180px|right|Grobnica Pavla III. v cerkvi sv. Petra VatikanBrooklyn Museum Archives, Goodyear Archival Collection]]
Družinske napetosti in razočaranja, kakor tudi terjatve Karla V., češ da padsko vojvodstvo pripada cesarstvu, so prisilili Pavla III., da je 13. septembra 1549 vrnil dve mesti Papeški državi; sorodnikoma – ki jima je ti papeški mesti poprej podelil, pa je dodelil drugi mesti. Ob spremstvu kardinala Alessandra Ottavia je 20. oktobra 1549 skrivaj zapustil večno mesto in prispel v Parmo, ki je Orsinijevi niso hoteli vrniti. Razočaranje nad izdajstvom nečakov je pripomoglo, da ga je v začetku novembra 1549 obšla slabost in 10. tega meseca je umrl. 
Pokopali so ga v Baziliki sv. Petra v veličastno grobnico, ki mu jo je napravil Della Porta. Pravičnost ob njegovem vznožju po vsej verjetnosti predstavlja njegovo sestro Giulio ; njegovega naslednika Klemena VIII. je čutna golota figure tako bodla v oči, da je zapovedal Farnesejevim, naj jo pokrijejo s kovinsko tuniko.

Družina 
1502 je Alessandro Farnese spoznal žensko, s katero je bil kot kardinal v daljši zvezi, in mu je rodila štiri otroke; uradno njeno ime ni znano, domnevajo pa, da je to bila rimska plemkinja Silvia Ruffini . Štirje otroci pa so bili: 
 Costanza (1500 -1545);
 Pier Luigi (- tudi Pierluigi - 1503-1547), ki je dobil ime po svojem starem očetu (Pier Luigi Farnese Starejši). Bil je parmski vojvoda;  
 Paolo (rojen 1504, umrl kot otrok 1512);
 Ranuccio (1509–1529), ki je vstopil v cerkveno in tudi najemniško službo. 
1505 je Julij II. pozakonil Pierluigija in Pavla; Ranuccia je pozakonil Leon X..
Med nečaki sta bila dva kardinala, ki ju je Pavel III. uvedel med škrlatnike, in sta odlično opravljala visoko službo: 
Alessandro,  ki je opravljal mnoge odgovorne cerkvene službe; bil je tudi dekan kardinalskega zbora; 
Ranuccio  pa je imel velik vpliv na papeškem dvoru; sveti Karel Boromejski ga je zelo spoštoval zlasti zaradi njegove preudarnosti, podpiranja umetnikov in dobrodelnosti.

Predniki

Ocena 
Po eni strani papeža Pavla III. še lahko uvrščamo med renesančne papeže; sam je živel v stilu teh svojih predhodnikov; močno je podlegel nepotizmu ter bogato oskrbel svoje štiri otroke, tri vnuke pa je uvrstil med kardinale. Podprl je delovanje velikih umetnikov - Michelangelo je takrat nadaljeval gradnjo Petrove bazilike in naslikal Poslednjo sodbo v Sikstinski kapeli. Po drugi strani pa se je zavedal, da Cerkve in tudi samega papeštva ne bo okrepil z malodržavniško politiko svojih predhodnikov, ampak s korenito prenovo. Tako pomeni njegov pontifikát kljub njegovim osebnim renesančnim potezam začetek novega obdobja za Cerkev: podprl je tiste sile, ki naj bi pripomogle k notranji prenovi Cerkve in zaustavile nadaljnje širjenje verskega razdora na zahodu. 

Papež Pavel III. prestavlja prehod k novi, boljši in srečnejši dobi v papeški zgodovini. On kaže še razdvojen značaj, v katerem slabe, necrkvene navade preteklosti še niso premagane, a se vendarle družijo s prizadevanji novega časa. Na ta način Pavel III. nikakor še ni bil brez pridržka papež notranjecerkvene obnove. Njegovo poprejšnje življenje ni bilo nič boljše kot mnogih drugih renesančnih prelatov. Čeprav je že za časa njegovega kardinalstva nastopil nastopil obrat k nravstveni resnosti in cerkveni miselnosti, vendar tudi kot papež ni mogel popolnoma opustiti takratnih tako malo primernih (poganskih) navad. V Vatikanu so tako npr. obhajali razkošne slovesnosti, na katerih so nastopali glumači in popevkarice; papeža so opažali, kako je rad hodil na lov in sodeloval na imenitnih slavnostih svojih nečakov. Glavna napaka Pavla III. pa je bil njegov neobrzdani nepotizem – prizadevanje za povzdignjenjem svoje družine – otrok, vnukov in nečakov; tako je na primer vnuka Ottavia obdaril 1540 s Camerinom in Nepijem, svojega sina Pierluigija pa 1545 s  Parmo in Piacenzo; dva nečaka je povzdignil v kardinalski zbor. Ta družinska politika mu je nakopala mnoge nevšečnosti in tudi hude spore s cesarjem. – Po drugi strani pa si je ta papež veliko bolj kot njegovi predhodniki prizadeval za čisto duhovna vprašanja in za notranjecerkveno obnovo, kar se je poznalo pri odločnih posegih v delovanje rimske kurije. Že od Siksta IV. je postal kardinalski zbor tako posvetnjaški, da je bil prav on glavna ovira  kakršnikoli obnovi; Pavel III. pa je z mnogimi kardinalskimi imenovanji ta zbor temeljito obnovil, saj je v njem zbral nedvomno odlične in učene, pobožne ter svete može, kot so bili na primer: rochestrski nadškof Fisher,  Contarini, Caraffa – soustanovitelj teatincev, canterburyjski nadškof Pole, Morone idr. Prenovi je služila obnovitvena komisija, ki jo je ustanovil papež jeseni 1536; prenovitveno je posegel v delovanje starih cerkvenih redov, a obenm je potrdil in podpiral na novo nastale redovne družbe: teatince, barnabite, somaskerince, uršulinke, kapucine – a 27. septembra 1540 je potrdil jezuite, ki so postali papeževa glavna opora in gibalo pri cerkveni obnovi in v misijonih. Največje zasluge za zagon prenove pa si je pridobil Pavel III. s sklicom Tridentinskega koncila.

Sklici

Slikovna zbirka

Glej tudi 
 seznam italijanskih rimskokatoliških škofov
 seznam italijanskih rimskokatoliških nadškofov
 seznam italijanskih kardinalov
 kardinali v srcu
 seznam papežev
 seznam vladarjev
 Sveto rimsko cesarstvo
 Križarske vojne
 protestantizem
 tridentinska obnova
 sveto leto
 koncil
 anglikanstvo

Nadaljnje branje 

Metod Benedik: Papeži od Petra do Janeza Pavla II., Mohorjeva družba Celje  1989.

Williston Walker: A History of the Christian Church. Charles Scribner's sons, New York 1921.
Richard P. McBrien: Lives of the Popes. San Francisco 2000.

John Norman Davidson Kelly: Dictionaire des papes. Brepols 1996.

Franz Xaver Seppelt–Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Josef Kösel&Friedrich Pustet, München 1933.
Georgius Rippel: Die Schönheit der katholischen Kirche. Neu bearbeitet und herausgegeben von Heinrich Himioben. Vierte Auflage. Schott und Thielmann, Mainz 1844.

Signor Audin: ’’Storia di Leone Decimo’’. Milano 1845.
Francesco Gligora, Biagia Catanzaro, Edmondo Coccia: I papi della Chiesa. Da San Pietro a Francesco. Armando Editore, Roma 2013.
Juan María Laboa: La storia dei papi. Tra il regno di Dio e le passioni terrene. Jaca Book, Milano 2007. (Historia de los Papas. Entre el reino de Dios y las pasiones terrenales. Iz španščine prevedli: Antonio Tombolini, Emanuela Villa, Anna Serralunga).
Gaetano Moroni Romano: Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni, LIII. Tipografia Emiliana, Venezia 1852.
Claudio Rendina: I papi. Newton Compton, Roma 1990.
Luigi Carlo Federici: L'anno Santo ossia il Giubbileo secondo il rito della chiesa cattolica romana. Agnello Nobile, Napoli 1824. 
 Piero Bargellini: L’anno santo nella storia, nella letteratura e nell’ arte.Vllecchi, Firenze 1974.

Ferenc Chobot: A pápák története. Pátria, Rákospalota 1909.
Konrád Szántó OFM:  A katolikus Egyház története (1. in 2. del). Ecclesia, Budapest 1983 in 1985.

Zunanje povezave 

Škofje od nekdaj do danes. Vrsta ljubljanskih škofov in nadškofov. Avtor: dr. France M. Dolinar 
ISHA Maribor »Na današnji dan« (1540 potrditev DJ)

Farnese family tree  from about 1390 to 1766.
 Sublimus Dei – On the Enslavement and Evangelization of Indians in the New World – 1537
New Advent 1911: Pope Paul III
Encyclopaedia Britannica: Paul III
Paul III. Papal Artifacts.
Bull of Pope Paul III : St. Peter's, Rome, 1537 Jan. 14.
Pope Paul III by Jordan Parker - Prezi 2016
Stephen Payne (The Info List): Pope Paul III
Pope Paul III (Character)
Sublimus Dei. From Pope Paul III [Dated: May 29, 1537 (enslavement and evangelization of Indians)]
Pope Paul III and the American Indians. Lewis Hanke: The Harvard Theological Review Vol. 30, No. 2 (Apr., 1937), pp. 65-102. Published by: Cambridge University Press on behalf of the Harvard Divinity School
Rome in the Footsteps of an XVIIIth Century Traveller
Paul III from Anniina Jokinen
Paul III (Pope) (Alessandro Farnese; 1468–1549; Reigned 1534–1549)
Bull of Pope Paul III : St. Peter's, Rome, 1537 Jan. 14. The confirmation of general absolution granted to his natural son, Pierluigi Farnese. 	

In apostolatus culmine. 1538, octubre, 28. Roma. Bula de fundación de la Universidad de Santo Domingo (Isla Española), en el convento de los dominicos

Pàolo III papa - Enciclopedie on line
Paolo III Papa. Enciclopedia Italiana (1935) di Giuseppe Paladino
Paolo III Enciclopedia dei Papi (2000) di Gino Benzoni
Paolo III - Dizionario di Storia (2011)
Paolo III, papa. Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 81 (2014) di Gigliola Fragnito
[http://www.taccuinistorici.it/ita/news/moderna/personaggi/Paolo-III-Papa-del-buon-bere.html 
Alex Revelli Sorini: Paolo III Papa del buon bere]
Leonardo: Paolo III – Alessandro Farnese

[http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/PaulIII.htm Compilhistoire: Paul III pape
Auteur : Jean-Paul Coudeyrette]
Jour par Jour, Paul III 
Universalis: Paul III
Léon Cadier, "Le tombeau du pape Paul III Farnèse, de Guglielmo Della Porta", dans Mélanges d’archéologie et d’histoire, année 1889, volume 9, numéro 9, pp. 49-92.

Pape Paul III - Bulle Veritas ipsa, 2 juin 1537. Bartoloméo de las Casas Apologetica hitorica de las Indias 
In apostolatus culmine. 1538, octubre, 28. Roma. Bula de fundación de la Universidad de Santo Domingo (Isla Española), en el convento de los dominicos, expedida por Pauto III.

Italijanski kardinali
Italijanski rimskokatoliški škofje
Rimskokatoliški škofje Montefiascona
Rimskokatoliški škofje Parme
Rimskokatoliški škofje Frascatija
Rimskokatoliški škofje Palestrine
Rimskokatoliški škofje Sabine
Rimskokatoliški škofje Porta e Santa Rufine
Rimskokatoliški škofje Ostia-Velletrie
Dekani kardinalskega zbora
Italijanski papeži
Diplomiranci Univerze v Pisi
Italijanski rimskokatoliški nadškofje
Svetoletni papeži
Renesančno papeštvo
Papeži tridentinske obnove
Ekumenski koncili
Papeške listine o suženjstvu
 Pokopani v baziliki svetega Petra, Vatikan
Kardinali, ki jih je imenoval papež Aleksander VI.
Italijani v 15. stoletju
Italijani v 16. stoletju
Papeži v 16. stoletju